Brygady strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie noszące numer 7:

 7 Kadrowa Brygada Strzelców
 7 Brygada Strzelców
Ukraińskie:
 7 Brygada Strzelców (URL)

Zobacz też
 Brygady piechoty noszące numer 7